Иран принимал участие в Зимних Олимпийских играх 1968 года в Гренобле (Франция) в третий раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 Sports-Reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 1968 года
Спорт в Иране в 1968 году